Let's Talk About Love World Tour — восьмой концертный тур канадской певицы Селин Дион в поддержку её пятого англоязычного альбома Let's Talk About Love и одиннадцатого франкоязычного альбома S’il suffisait d’aimer. Изначально планировалось организовать тур только на 1998 год, но успех продолжался и в 1999 году. Только в Северной Америке, в 1998 году тур собрал около $30 млн.

История 
Во время пресс-конференции после её победы на 25-й ежегодной церемонии American Music Awards, Дион заявила о том, что хотела бы начать гастроли летом 1998 года. После появления на церемонии певица выступила в The Crown Showroom в Мельбурне и Blaisdell Arena в Гонолулу с сет-листом, аналогичным тому, который был в Falling Into You Tour, но также включал песни «The Reason» и «My Heart Will Go On». Официальное объявление тура состоялось в феврале 1998 года. Первоначально названный Celine Dion: On Tour 1998, тур начался в августе в Бостоне. Она говорит, что он является самым близким американским городом к Монреалю и считает его "талисманом".

Спонсорами тура были Procter & Gamble (Канада), Avon (Европа) и Ericsson (США).

Разогрев 
 Андре-Филипп Ганьон (Северная Америка — 1 часть, Англия)
 Human Nature (Азия)
 Дакота Мун (Северная Америка — 2 часть, некоторые концерты)
 Дани Брийан (Бельгия, Франция)
 Ксавьер Найду (Германия)
 The Corrs (Шотландия)
 Mike + The Mechanics (Англия)
 Кори Харт (Северная Америка — 3 часть, некоторые концерты)
 Флип Шульц (Санрайз — ноябрь 1999)

Сет-лист 
{| width="100%"
|- valign="top"
| width="50%" |
Англоязычный
 «Let's Talk About Love»
 «Declaration of Love»
 «Because You Loved Me»
 «The Reason»
 «It's All Coming Back to Me Now»
 «To Love You More»
 «Treat Her Like a Lady»
 «Tell Him»
 «S'il suffisait d'aimer»
 «Love Is On the Way»
 «All by Myself»
 Medley: 
 «The First Time Ever I Saw Your Face» 
 «Because» 
 «Tears in Heaven» 
 «All the Way»
  «Love Can Move Mountains»
  «Stayin' Alive»
  «You Should Be Dancing» (Dance Interlude)
  «Immortality»
На бис:
  «My Heart Will Go On»
| width="50%" |
Франкоязычный
 «Let's Talk About Love»
 «Dans un autre monde»
 «Je sais pas»
 «The Reason»
 «Je crois toi»
 «It's All Coming Back to Me Now»
 «Treat Her Like a Lady»
 «Terre»
 «Tell Him»
 «J'irai où tu iras»
 «S'il suffisait d'aimer»
 «On ne change pas»
 «I'm Your Angel» 
 «The Power of Love»
 Medley: 
 «Ce n'était qu'un rêve» 
 «D'amour ou d'amitié» 
 «Mon ami m'a quittée» 
 «L'amour existe encore» 
 «Un garçon pas comme les autres (Ziggy)»
  «Love Can Move Mountains»
  «Stayin' Alive»
  «You Should Be Dancing» (Dance Interlude)
  «Pour que tu m'aimes encore»
На бис:
  «My Heart Will Go On»
|}

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Селин Дион
Концертные туры 1998 года
Концертные туры 1999 года